Freedom Day steht für:

 Freedom Day in Südafrika, siehe Parlamentswahl in Südafrika 1994
 Freedom Day in den USA, siehe 13. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten#Freedom Day
 Freedom Day, Aufhebung aller oder nahezu aller Maßnahmen während der COVID-19-Pandemie in einigen Staaten
 Document Freedom Day, Aktionstag, um auf die Bedeutung offener Standards hinzuweisen
 Ketikoti, Gedenk- und Feiertag zur Erinnerung an die Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung in Suriname aus der Sklaverei
 Juneteenth, Gedenk- und Feiertag zur Erinnerung an die Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung der Vereinigten Staaten aus der Sklaverei
 Software Freedom Day (SFD), Veranstaltung zu freier und Open-Source-Software
 Tax Freedom Day, Konzept der in Washington, D.C. ansässigen Tax Foundation
 World Press Freedom Day, siehe Internationaler Tag der Pressefreiheit